Мірбо () — французький топонім та прізвище.

Персоналії 
 Октав Мірбо (; 1848 — †1917) — французький письменник.

Топоніми 
 Мірбо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна.
 Мірбо-сюр-Без () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор.

Французькі прізвища